Karol Piasecki (1859-1947) - tytularny generał major cesarskiej i królewskiej armii, tytularny generał dywizji Wojska Polskiego.
 Karol Piasecki (1907-1963) - polski malarz.
 Karol Piasecki (ur. 1952) - polski antropolog.